

Miejscowości 

 na Białorusi
 Nowiki (Grodno)
 Nowiki – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie grodzieńskim, w sielsowiecie Kwasówka
 Nowiki – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie grodzieńskim, w sielsowiecie Sopoćkinie
 Nowiki – część Grodna w obwodzie grodzieńskim
 Nowiki – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie werenowskim, w sielsowiecie Girki
 Nowiki – wieś na w obwodzie grodzieńskim, w rejonie wołkowyskim, w sielsowiecie Roś
 Nowiki – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie wołkowyskim, w sielsowiecie Werejki
 Nowiki – wieś w obwodzie homelskim, w rejonie oktiabrskim
 Nowiki – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie miadzielskim, w sielsowiecie Swatki
 Nowiki – wieś w obwodzie mohylewskim, w rejonie krzyczewskim
 Nowiki – dawna kolonia w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Koroby
 Nowiki – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Podświle
 Nowiki – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Kozłowszczyzna
  Nowiki – dawna wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie świsłockim, w sielsowiecie Chaniewicze, od 1971 część wsi Chaniewicze

 na Litwie
 Nowiki – kolonia w okręgu uciańskim, w rejonie jezioroskim, w starostwie Turmont
 Nowiki – wieś w okręgu uciańskim, w rejonie jezioroskim, w starostwie Turmont
 Nowiki – wieś w okręgu uciańskim, w rejonie ignalińskim, starostwie Daugieliszki Nowe

w Rosji
 Nowiki – wieś w obwodzie smoleńskim, w rejonie chołmskim
 Nowiki – wieś w obwodzie smoleńskim, w rejonie jelnieńskim

na Ukrainie
 Nowiki – wieś w obwodzie tarnopolskim, w rejonie tarnopolskim

Inne 
 Nowiki – podrodzina ssaków z rodziny chomikowatych (Cricetidae)
 Strażnica KOP „Nowiki” – zasadnicza jednostka organizacyjna Korpusu Ochrony Pogranicza pełniąca służbę ochronną na granicy polsko-łotewskiej